Erisma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Erisma ingår i familjen Vochysiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Erisma